Noor steht für in der arabischen und persischen Sprache sowie Urdu für das Wort Licht (auch Nur oder Nour) und ist Namensbestandteil folgender Objekte:

 Noor (Marschflugkörper), ein Mittelstrecken-Antischiffs-Marschflugkörper des Iran
 Kraftwerk Noor, ein Solarkraftwerkskomplex in Marokko
 Koh-i-Noor, ein berühmter Diamant
 NOOR, eine im Jahr 2007 gegründete Fotoagentur mit Sitz in Amsterdam

weitere Bedeutungen:

 Noor, eine in den Niederlanden und Flandern häufige Variante des Vornamens Eleonora
 Noor, ein in der Regel von einem größeren Gewässer fast vollständig abgetrennter See

Noor ist der Familienname folgender Personen:

 Abhar Ali Noor (* 1993), afghanischer Fußballspieler
 Afiq Noor (* 1993), singapurischer Fußballspieler
 Altamasch Noor (* 1990), deutscher Schauspieler
 Atta Mohammad Noor (* ca. 1965), afghanischer Gouverneur
 Emily Noor (* 1971), niederländische Tischtennisspielerin
 Farshad Noor (* 1994), niederländisch-afghanischer Fußballspieler
 Ilhan Noor (* 2002), singapurischer Fußballspieler
 Mohamed Noor, US-amerikanischer Biologe
 Mohd Noor Imran (* 1985), malaysischer Sprinter
 Nagor Noor (* 1983), malaysischer Fußballschiedsrichter
 Noor Ahmad Noor (* 1937), afghanischer Botschafter und Minister

Siehe auch:
 Al Noor Tower
 Nor
 Nūr von Jordanien, jordanische Königin
 Nur (Arabischer Familienname)